Partiboi69 - блогер, ді-джей, продюсер, майстер бойових мистецтв і репер з Австралії, що знімає відео в стилі VHS під власні мотиви і викладає їх в соцмережах та в Ютуб. Його образ - це поєднання стилістики початку 90-х (темні криві окуляри, золоті ланцюги на шиї, шкіряна куртка на голе тіло і білі кросівки New Balance) із сучасністю. Це створює своєрідну атмосферу загубленості підлітків кінця ХХ-го століття в сучасному світі. 

Переїхавши із австралійської глибинки до Мельбурна він швидко здобув популярність у місцевих клубах. Свій стиль автор описує як «ghetto house». Його відео нагадують техно-версію американського скетч-шоу «Tim and Eric Awesome Show, Great Job!», що сповнене сюрреалістичних і сатиричних моментів. Під кислотні біти Partiboi69 бореться кросівками з уявним ворогом, вейпить в космосі.

Джерела 
Beatportal 

Residentadvisor